Märzbach ist ein Gewässername:

 Märzbach (Oster), linker Auenzufluss der Oster in Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Märzbach (Parseierbach), rechter Zufluss des Parseierbachs (zum Alperschonbach, zum Lech) bei Madau, Gemeinde Zams, Bezirk Landeck, entlang der Grenze zur Gemeinde Bach, Bezirk Reutte, beide Orte in Tirol
 Märzbach, Oberlauf bis nach der Enheimer Mühle, Gemeinde Martinsheim des Steinbach (Breitbach), linker Zufluss des Breitbachs in Obernbreit, beide Orte im Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Märzenbach
 Merzbach